Давид Серхио Трезеге () е бивш френски футболист от аржентински произход, роден на 15 октомври 1977 г. в Руан. Той е световен и европейски шампион и има по две шампионски титли на Франция и Италия. Трезеге е чужденецът с най-много голове за Ювентус - 171. В Шампионската лига държи рекорда за гол, при който топката е изстреляна с най-висока скорост - 157.33 км/ч в четвъртфинален мач между Монако и Манчестър Юнайтед през 1998 г.

Кариера

Клубни отбори 
Трезеге прекарва детството си в Аржентина, където тренира в Платенсе, отбор от провинция Буенос Айрес. През сезон 1995/1996 преминава във френския Монако. В първия си пълен сезон във Франция Трезеге печели шампионската титла на страната, а две години по-късно отново триумфира като шампион.

През 2000 г. е закупен от Ювентус, където бързо се превръща в основен голмайстор и печели шампионските титли през 2002 (тогава е избран за футболист на годината в Италия в класацията на асоциацията на футболистите) и 2003 г., а титлите през 2005 и 2006 са отнети вследствие на скандала Калчополи. Отборът е наказан с изваждане от Серия А но още на следващата година Ювентус печели правото да се върне в най-високия ешелон след като печели Серия Б, а Трезеге отбелязва 15 гола в 31 мача. През сезон 2002/2003 г. играе финал за Шампионската лига, но Ювентус губи след дузпи срещу Милан, а Трезеге не успява да вкара своята.

На 30 август 2010 г. преминава в Еркулес, сключвайки двугодишен договор. От 2014 г. играе в индийския Пуне Сити.

Национален отбор 
През 1996 г. става европейски шампион за младежи до 19 г. През 1998 г. участва на световното първенство в родината си и става световен шампион, играейки в шест от седемте мача на Франция и отбелязвайки един гол. Две години по-късно Трезеге печели и ЕП в Белгия и Холандия, като във финала срещу Италия отбелязва златния гол. Трезеге е в състава на Франция и на СП 2002 в Япония и Южна Корея, ЕП 2004 в Португалия и СП 2006 в Германия, където на финала Франция и Италия завършват наравно и при дузпите е единственият футболист, който не успява да вкара своята и така Италия взима реванш за загубената европейска титла шест години по-рано.

Успехи 
 С националния отбор

 1х Световен шампион: Франция 1998
 1х Европейски шампион: Белгия и Холандия 2000
 1х Световен вицешампион: Германия 2006
 1х Световен шампион до 19 г.: Франция 1996

 С Ювентус

 1х Финалист за Шампионската лига: 2003
 2х Шампион на Италия: 2002 и 2003 (титлите от 2005 и 2006 г. са отнети)
 1х Шампион на Серия Б: 2007
 2х Носител на Суперкупата на Италия: 2002 и 2003

 С Монако

 2х Шампион на Франция: 1997 и 2000

 Други отличия

 1х Голмайстор на Серия А: сезон 2001/2002
 1х Футболист на годината на Италия (в класацията на асоцияцията на футболистите): 2002

Статистика

Източници 

Френски футболисти
Футболисти на АС Монако
Футболисти на Ювентус
Футболисти на Ривър Плейт
Футболисти на Нюелс Олд Бойс
ФИФА 100
Родени в Руан